L'expression Oscars du cinéma 1929 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 1929 et qui honorait des films majoritairement sortis en 1928 aux États-Unis, mais aussi certains sortis en 1927.

L'expression Oscars du cinéma 1928 est parfois utilisée pour désigner la  des Oscars (il s'agit de la seule expression qui ne peut pas faire référence à deux cérémonies).

Pour les films sortis en 1929 aux États-Unis, voir les 2 et  des Oscars, qui ont eu lieu en 1930.